Leucothoe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Leucothoe ingår i familjen Leucothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Leucothoe